Zum 62. Mal wird bei den Damen der blaue Meisterwimpel vergeben. Die Bundesliga geht in die 26. Feldsaison und findet ihren Abschluss bei der Endrunde der vier Vorrundenbesten im Hockeypark am 7./8. Juli 2007. Bei der Umfrage der Deutschen Hockey Zeitung tippten neun der zehn Erstligisten auf eine Titelverteidigung durch den Berliner HC, der sich mit der Olympiasiegerin Fanny Rinne verstärkt hat.

Hauptrunde 

Legende:

Endrunde der vier Erstplatzierten in Mönchengladbach

Quellen 

2006
Hockey 2006
Hockey 2007